Трота () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Трота, Адольф фон (1868—1940) — немецкий военно-морской деятель, адмирал, командующий флотом.
 Трота, Карл Дитрих фон (1907—1952) — немецкий юрист, экономист, антифашист, член движения Сопротивления во время Второй мировой войны, член организации «Красная капелла» и «Кружка Крайзау».
 Трота, Лотар фон (1848—1920) — германский военный деятель, пехотный генерал, считающийся главным организатором геноцида гереро и нама в Южной Африке.